Midland City, une ville américaine du comté de Dale, en Alabama ;
 Central Heights-Midland City, une communauté non constituée en municipalité et  américaine du comté de Gila, en Arizona ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de DeWitt, dans l'Illinois.
 Midland City, dans l'Indiana, cadre fictif du roman de Kurt Vonnegut : .